Die Pattaya Women’s Open 2007 waren ein Damen-Tennisturnier in Pattaya. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier IV war Teil der WTA Tour 2007 und fand vom 5. bis 11. Februar 2007 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Sybille Bammer gegen Gisela Dulko mit 7:5, 3:6 und 7:5. Im Doppelfinale besiegten Nicole Pratt und Mara Santangelo die Paarung Chan Yung-jan/Chuang Chia-jung mit 6:4 und 7:64.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Pattaya